Cartmell ist der Familienname folgender Personen:

 Fraser Cartmell (* 1982), britischer Triathlet
 Harry Cartmell (1857–1923), britischer Jurist
 Nate Cartmell (1883–1967), US-amerikanischer Athlet
 Tim Cartmell